

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Załawie – część miasta Biecz
 Załawie – część wsi Zaliszcze w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze
 Załawie – wieś  w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Załawie – część wsi Korczyna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Załawie – część wsi Kończyska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Załawie– część wsi Dąbrówka Zabłotnia w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Kowala
 Załawie – przysiółek wsi Brudzów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica

Miejscowości na Ukrainie 
 Załawie – wieś na Ukrainie w rejonie młynowskim 
 Załawie – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Przypisy